Маценко — фамилия; имеет женскую форму .
 Машуров, Азат Машурович (1940—2000) — видный общественный деятель уйгурского сообщества в Казахстане. 
 Машуров, Анатолий Петрович (1939—1996) — Герой Социалистического Труда, начальник строительного поезда.

